Dodge Lancer (1960) – samochód klasy wyższej produkowany w latach 1960 – 1962.
 Dodge Lancer (1984) – samochód klasy średniej produkowany w latach 1984 – 1989.